One Day in Your Life – album di Michael Jackson del 1981
 One Day in Your Life – singolo di Michael Jackson del 1981, dall'album omonimo
 One Day in Your Life – singolo di Anastacia del 2002, dall'album Freak of Nature